Илиешти има више значења:

 Илиешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Илиешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији